East Fairfield ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Fairfield (Ohio), im Columbiana County
 East Fairfield (Vermont), im Franklin County

im NRHP gelistete Objekte:
 East Fairfield Covered Bridge, in East Fairfield, Vermont, ID-Nr. 74000214